673 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 673 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Республике Мордовия. Код 641788.
 673 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 582113.
 673 км, Разъезд 673 км — разъезд Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия. Код 905727.